La 3. Liga 2012-2013 è la quinta edizione della 3. Liga, la terza serie del campionato tedesco di calcio; è terminata con la promozione in 2. Bundesliga del Karlsruhe, che ha vinto il campionato, e dell'; non è inoltre stato promosso l'Osnabrück, che è stato sconfitto nei play-off dalla , terzultima in 2. Bundesliga.

Capocannonieri del torneo sono stati Anton Fink del Chemnitz e Fabian Klos dell'Arminia Bielefeld con 20 gol.

Squadre partecipanti

Classifica 

Note:

 1 Kickers Offenbach penalizzato di due punti. A fine stagione non gli è stata data la licenza ed è stato retrocesso.
 2 Alemannia Aachen penalizzato di cinque punti.

Verdetti
   ed  promossi in 2. Fußball-Bundesliga 2013-2014.
  ,  e  retrocesse in Fußball-Regionalliga

Play-off promozione

Statistiche e record

Classifica marcatori

Record 
 Maggior numero di vittorie:  (23)
 Minor numero di sconfitte:  (5)
 Migliore attacco:  e  (69 gol fatti)
 Miglior difesa:  (27 gol subiti)
 Miglior differenza reti:  (+42)
 Maggior numero di pareggi:  (18)
 Minor numero di pareggi:  (7)
 Minor numero di vittorie:  (7)
 Maggior numero di sconfitte:  (21)
 Peggiore attacco:  e  (32 gol fatti)
 Peggior difesa:  (68 gol subiti)
 Peggior differenza reti:  (-28)
 Totale dei gol segnati: 954

Voci correlate 
 Fußball-Bundesliga 2012-2013
 2. Fußball-Bundesliga 2012-2013
 Coppa di Germania 2012-2013

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 2012
Calcio nel 2013
2012